Selbitz è il nome delle seguenti località:
 Selbitz – città tedesca
 Selbitz – frazione della città tedesca di Kemberg